La saison 1966 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage du championnat de 14 à 16 clubs, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du Vasas SC, tenant du titre, qui termine à nouveau en tête du classement du championnat cette saison, avec six points d'avance sur le Ferencváros TC et onze sur un duo composé de l'Ujpest Dozsa et du FC Tatabanya. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1966 en Hongrie